

Cucina 
 Granelli – nome che prendono i testicoli quando vengono considerati come alimento
 Granelli di zucchero – tipo di zucchero

Persone 
 Andy Granelli (1979) – musicista e batterista statunitense
 Jerry Granelli – batterista statunitense
 Luigi Granelli (1929-1999) – politico italiano
 Marco Granelli (1963) – politico italiano
 Mireille Granelli (1936) – attrice francese

Pagine correlate 
Granella

Altri progetti